El Torneig de Nanchang 2019, també conegut com a Jiangxi Open 2019, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La sisena edició se celebrà entre el 9 i el 15 de setembre del 2019 a Nanchang, Xina.

La tennista sueca Rebecca Peterson va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019